Driver může být:

příjmení
 Adam Driver (* 1983) – americký herec
 Minnie Driver (* 1970) – britská herečka, textařka a zpěvačka
 Sara Driver (* 1955) – americká nezávislá filmařka

ostatní
 Bus Driver – počítačová hra
 Light Driver – závodní simulátor